BKD peut faire référence à :
 , une des plus grandes firmes américaines de comptabilité et de conseil ;
 .

Code IATA des aéroports